HMCS Brandon je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Brandon (K149)
 HMCS Brandon (MM 710)

Brandon